Il doppio del torneo di tennis East West Bank Classic 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Julie Halard-Decugis e Nathalie Tauziat che hanno battuto in finale Jana Novotná e Lisa Raymond 6-1, 0-6, 6-1.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Jana Novotná /  Lisa Raymond (finale)
 Patty Fendick /  Natalija Medvedjeva (secondo turno)

 Katrina Adams /  Zina Garrison (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Assente
 Laura Golarsa /  Mercedes Paz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1994